НАН — «национальная академия наук» может означать:
 Национальная академия наук Азербайджана (НАН Азербайджана, НАНА)
 Национальная академия наук Республики Армения
 Национальная академия наук Белоруссии (НАН Беларуси)
 Национальная академия наук Грузии
 Национальная академия наук Казахстана
 Национальная академия наук Киргизской Республики
 Национальная академия наук Украины (НАН Украины, НАНУ)
 Национальная академия наук США

См. также 
 Нан (значения)